Tachardina är ett släkte av insekter. Tachardina ingår i familjen Kerriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sköldlöss
Tachardina